Claude de L'Estoile (1602-1652) : auteur dramatique et poète français
 Pierre de L'Estoile (1546-1611) : mémorialiste et un collectionneur français
 Pierre Taisan de l'Estoile (v. 1480-1537) : jurisconsulte français